Манте́нья () — итальянская фамилия.

Фамилия
 Мантенья, Андреа (ок. 1431 — 1506) — итальянский художник.
 Мантенья, Джиа (род. 1990) — американская актриса кино и телевидения, дочь Джо Мантеньи.
 Мантенья, Джо (род. 1947) — американский актёр кино и телевидения, сценарист, продюсер и режиссёр, отец Джиа Мантеньи.

См. также
 Тарокки Мантеньи
 Мантеньо-Гуанкавилька